Ali Demirel (né en 1972), artiste et réalisateur turc ;
 Hakan Demirel (né en 1986), joueur de basket-ball turc ;
 Mithat Demirel (né en 1978), joueur de basket-ball allemand d'origine turque ;
 Selçuk Demirel (né en 1954), artiste, dessinateur et illustrateur turc ;
 Süleyman Demirel (1924-2015), homme politique turc, président de la République de 1993 à 2000 ;
 Volkan Demirel (né en 1981), footballeur turc.

Homonymie de patronyme
Patronyme turc